Невская: фамилия и топоним.

 Известные носительницы 
 Невская, Анастасия Дмитриевна (род. 1995) — российская гребчиха-байдарочница.
 Невская, Анна Викторовна (род. 1977) — российская актриса.
 Невская, Аида Евгеньевна (род. 1965) — российская актриса и телеведущая.
 Невская, Ольга Яновна (1898—1943) — польский скульптор.

Топонимы  
 Невская — деревня в Крестецком районе Новгородской области. См. также 
 Невская битва — сражение на реке Неве между новгородским войском под командованием князя Александра Ярославича и шведским отрядом.
 Невская губа — восточная часть Финского залива.
 Невская Дубровка — железнодорожная станция Ириновского направления Октябрьской железной дороги
 Невская застава — муниципальный округ в составе Невского района Санкт-Петербурга.
 Невская косметика
 Невская маскарадная кошка
 Невская оперативная группа
 Александро-Невская семинария